Александр Карлович Ви́люманис (; 15 июля 1910, Павловск, Российская империя, ныне Россия — 8 декабря 1980, Рига, Латвийская ССР, ныне Латвия) — латвийский и советский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист Латвийской ССР (1954).

Биография 
В 1936 году окончил Латвийскую консерваторию по классу П. Сакса (вокал). Совершенствовался в Италии. В 1934—1939 годах — солист Лиепайской оперы, с 1939 года — Латвийской национальной оперы в Риге, в 1940—1941 годах — её директор. В годы Второй мировой войны в 1941—1945 годах был в немецком плену. В 1945—1958 годах — солист Латвийского театра оперы и балета. С 1948 года — преподаватель Латвийской консерватории, с 1962 года — профессор. В 1950 году становится заведующим вокальной кафедры, а в 1966—1971 годах — проректором по научной и учебной работе. Член КПСС с 1948 года.

Сын  (род. 1942) — дирижёр.

Партии 
 «Борис Годунов» Модеста Мусоргского — Борис Годунов
 «Евгений Онегин» Петра Чайковского — Евгений Онегин
 «Мазепа» Петра Чайковского — Мазепа
 «Демон» Антона Рубинштейна — Демон
 «Князь Игорь» Александра Бородина — Князь Игорь
 «Риголетто» Джузеппе Верди — Риголетто
 «Свадьба Фигаро» Моцарта — Фигаро
 «Тоска» Джакомо Пуччини — Скарпиа
 «К новому берегу» Маргерса Зариньша — Лидумс
 «Семья Тараса» Дмитрия Кабалевского — Степан

Сочинения 
 Manas dzīves lappuses. — Rīga: Atmiņas, 1967.

Награды 
 1947 — Заслуженный артист Латвийской ССР
 1950 — Сталинская премия 2-й степени («Борис Годунов»)
 1950 — Орден «Знак Почёта»
 1954 — Народный артист Латвийской ССР
 1956 — Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 108 — ISBN 5-85270-033-9
 ОЗП  

Родившиеся в Царскосельском уезде
Баритоны
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Члены КПСС